Велика Круча — село у Лубенському районі Полтавської області
 Велика Круча — колишня авіабаза